Presente – un riferimento temporale attuale
 Presente (anche dono o regalo) – oggetto (ma per estensione anche atto o prestazione) offerto senza contropartita

Grammatica 
 Presente condizionale
 Presente congiuntivo
 Presente indicativo

Album 
 Presente – album di Enrico Ruggeri
 Presente – album di Piero Pelù
 Presente – album di Renato Zero